__БЕЗКН__

Palaeanodonta (Палаеанодонта — „древне крезубе животиње”) је изумрли ред плаценталних сисара унутар кладуса Pholidotamorpha, који је у периоду од средњег палеоцена до раног олигоцена настањиво подручје Европе, Азије и Сјеверне Америке. Овај ред сисара су чинили родови Amelotabes, Arcticanodon и Melaniella, породице Epoicotheriidae, Ernanodontidae и Escavadodontidae, и парафилетска породица Metacheiromyidae. Стручни назив за чланове овог реда сисара је палаеанодонти, али су такође знани и под неформалним називом праљускавци.

Етимологија назива

Опис 
Представници реда Palaeanodonta су били фосоријални и полуфосоријални сисари. Ови сисари су били инсектоједи по исхрани (тј. хранили су се ситним бескичмењацима). По својој грађи тијела су ови сисари били разноврсни: неки су наликовали на љускавацe, други на представнике надреда Xenarthra, док су неки били налик на представнике породица кртице, Chrysochloridae и Notoryctidae. Упркос свом називу и сродству са њускавцима, представници ове групе сисара су имали зубе у вилицама. Рани представници су имали минималне троврхе преткутњакае и кутњаке, док су касније врсте имале клинасте или на други начин смањене крунице кутњака. Такође су многе врсте посједовале и велике очњаке. Ови сисари генерално имају ниске и каудално широке лобање, са значајним ламбдоидним шавом и надуваним булама и сквамозама.

Еволуција 
Представници овог реда сисара воде поријекло од предака из кладуса Pholidotamorpha, који су се појавили на подручју Сјеверне Америке у периоду раног палеоцена. На сјеверноамеричком континенту су се ови сисари разгранали у многе групе, од који су неке прешле из Сјеверне Америке на подручје Европе и Азије.

Најранији знани представник овог реда сисара је била врста Ernanodon antelios, која се живјела у периоду од средњег палеоцена до раног еоцена (од 62,22 до 55,8 милиона година) на простору Кине (покрајина Гуангдунг) и Монголије (покрајина Умнугови). Најкаснији знани представник овог реда сисара је била врста Molaetherium heissigi, која се живјела почетком олигоцена (од 33,9 до 30,9 милиона година) на простору Њемачке (у Баварској).

Систематика

Историја класификације 
У почетку, представници реда Palaeanodonta су били уврштени унутар реда Edentata (данас надреда Xenarthra) заједно са љускавцима, редом Tubulidentata и изумрлом породицом Ernanodontidae. Једно вријеме, ова ред сисара је био уврштен унутар изумрлог реда Cimolesta као засебна подгрупа љускаваца, но у каснијим истраживањима су препознати као засебан ред сисара унутар мирореда Ferae. Такође је утврђено да су љускавци најближи сродници овог реда сисара и да заједно чине кладус Pholidotamorpha.

Класификација 
Класификација реда Palaeanodonta:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе реда Palaeanodonta.

Временска распрострањенст

Унутар кладуса Pholidotamorpha

Унутар реда Palaeanodonta

Види још 
 Класификација сисара
 Pholidotamorpha

Референце

Литература 

 K. D. Rose (1978.) "A new Paleocene epoicotheriid (Mammalia), with comments on the Palaeanodonta." Journal of Paleontology 52(3):658-674
 K. D. Rose (1999.) "Eurotamandua and Palaeanodonta: Convergent or related?." Palaeontologische Zeitschrift 73:395-401
 R. Secord, P. D. Gingerich and J. I. Bloch (2002.) "Mylanodon rosei, a new metacheiromyid (Mammalia, Palaeanodonta) from the late Tiffanian (late Paleocene) of northwestern Wyoming." Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan 30(15):385-399
 Emmanuel Gheerbrant, Kenneth D. Rose and Marc Godinot (2005.) "First palaeanodont (?pholidotan) mammal from the Eocene of Europe." Acta Palaeontologica Polonica 50(2):209-218
 K. D. Rose, A. E. Chew, R. H. Dunn, M. J. Kraus, H. C. Fricke and S. P. Zack (2012.) "Earliest Eocene mammalian fauna from the Paleocene-Eocene Thermal Maximum at Sand Creek Divide, southern Bighorn Basin, Wyoming." University of Michigan Papers on Paleontology 36:1-122
 Averianov, A. O. & Lopatin, A. V. (2014.) "High-level systematics of placental mammals: Current status of the problem." Biology Bulletin, 41(9), 801–816.